AT1, AT 1 bzw. AT1 steht für:
 Ostösterreich (NUTS:AT-Code), österreichische NUTS-1-Region
 Preußischer AT 1 (auch: AT1), preußische dreiachsige Akkumulatortriebwagen
 Angiotensin-II-Rezeptor vom Typ 1 (auch: AT1-Rezeptor), siehe Angiotensin-II-Rezeptor #AT1-Rezeptor 

AT-1 steht für:
 Gruppe von Bundesländern (NUTS:AT-Code), österreichische Regionen der Europäischen Gemeinschaft
 Burgenland (ISO-3166-2:AT-Code), österreichisches Bundesland
 AT-1 Snapper (Nato-Codename), sowjetischer Panzerabwehrraketenkomplex 2K15 Schmel

Abkürzung